Цикунов (Цыкунов) — русская фамилия:

Персоналии 
 Цикунов, Анатолий Кузьмич (1933—1991) — советский экономист, публицист, писатель. Кандидат экономических наук.
 Цыкунов, Михаил Данилович (1895—?) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, преподаватель.

См. также 
 Циркуны — село на Украине
 Цикуновка
 Циркунов
 Зыкунов